Dylan McIlrath (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant à la position de défenseur.

Carrière 
Rejoignant les Warriors de Moose Jaw de la Ligue de hockey de l'Ouest en 2008, il dispute avec ces derniers 54 rencontres, n'obtenant que quatre points. S'impliquant davantage physiquement au cours de la saison suivante, il décroche le titre du joueur des Warriors ayant connu la meilleures progression, passant alors à 24 points en 65 parties tout en conservant un différentiel de +19.

Admissible au repêchage de 2010 de la Ligue nationale de hockey, il y est sélectionné au premier tour, dixième choix au total par les Rangers de New York.

Le , il est échangé aux Panthers de la Floride en retour de Steven Kampfer et d'un choix conditionnel de  tour en 2017.

Le , il est échangé aux Red Wings de Détroit avec un choix de troisième tour pour Thomas Vanek.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

| 2008-2009 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 53 || 1 || 3 || 4 || 102 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 65 || 7 || 17 || 24 || 169 || 7 || 0 || 1 || 1 || 21
|-
| 2010-2011 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 62|| 5|| 18|| 23|| 153|| 6|| 0|| 0|| 0|| 15
|-
| 2010-2011 || Whale du Connecticut || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 52|| 3|| 20|| 23|| 127|| 14|| 0|| 6|| 6|| 12
|-
| 2011-2012 || Whale du Connecticut || LAH || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 0|| 0|| 0|| 9
|-
| 2012-2013 || Whale du Connecticut || LAH || 45|| 0|| 5|| 5|| 125|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 62 || 6 || 11 || 17 || 165 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Rangers de New York || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 73 || 6 || 11 || 17 || 165 || 15 || 0 || 2 || 2 || 23
|-
| 2014-2015 || Rangers de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Rangers de New York || LNH || 34 || 2 || 2 || 4 || 64 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 1 || 0 || 0 ||  0|| 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 4 || 0 || 0 || 0 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Panthers de la Floride || LNH || 5 || 1 || 0 || 1 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 18 || 1 || 3 || 4 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 21 || 0 || 4 || 4 || 42 || 19 || 0 || 5 || 5 || 25
|-
| 2017-2018 || Griffins de Grand Rapids || LAH||76 ||7 ||10 ||17 ||119 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2018-2019 || Griffins de Grand Rapids || LAH||52 ||1 ||9 ||10 ||98 ||4 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
| 2018-2019 || Red Wings de Détroit || LNH||7 ||0 ||0 ||0 ||4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Griffins de Grand Rapids || LAH||44 ||0 ||8 ||8 ||73 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH||16 ||0 ||0 ||0 ||23 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Griffins de Grand Rapids || LAH||29 ||2 ||6 ||8 ||70 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Bears de Hershey || LAH ||  || 

| 66 || 3 || 2 || 5 || 121 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en avril 1992
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bears de Hershey